Il doppio  dell'Open 13 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Julien Benneteau e Michaël Llodra erano i detentori del titolo, ma Llodra non ha partecipato.

Benneteauha ha giocato con Jo-Wilfried Tsonga, ma ha perso in finale contro Robin Haase e Ken Skupski 6–4, 6–7(4), [13-11].

Teste di serie

  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (primo turno)
  Simon Aspelin /  Julian Knowle (primo turno)

  Marc López /  Santiago Ventura (primo turno)
  Johan Brunström /  Philipp Marx (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2011